Департамент Патиньо  () — департамент в Аргентине в составе провинции Формоса.

Территория — 24502 км². Население — 68581 тыс.человек. Плотность населения — 2,8 чел./км².

Административный центр — Команданте-Фонтана.

География
Департамент расположен в центральной части провинции Формоса.

Департамент граничит:
на северо-востоке — с Парагваем
на востоке — с департаментом Пилагас
на юго-востоке — с департаментом Пиране
на юго-западе — с провинцией Чако
на северо-западе — c департаментом Бермехо

Административное деление
Департамент включает 10 муниципалитетов:

Команданте-Фонтана
Эстанислао-дель-Кампо
Хенераль-Мануэль-Бельграно
Ибаррета
Лас-Ломитас
Посо-дель-Тигре
Сан-Мартин-Дос
Вилья-Хенераль-Гуэмес
Фортин-Лугонес
Субтеньенте-Перин

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Формоса